O ato policial é o ato praticado pelos integrantes das forças policiais para a preservação da ordem pública, da segurança pública, manutenção da tranqüilidade e da convivência saudável pública em cumprimento a uma ordem superior, decisão judicial ou administrativa. São requisitos de um ato policial a competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

Fonte 
 

Direito administrativo